Сборная Италии по шахматам представляет Италию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Итальянская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2605 (2012).

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 Микеле Годена — 22 турнира.
 Эннио Арланди — 18 турниров.
 Карло Д'Амор — 16 турниров.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
В личном зачёте за сборную Италии наиболее успешно выступали:
 Эннио Арланди — две золотые медали на шахматных олимпиадах (1988 — резервная доска, 1994 — 3-я доска).
 Гианлаззаро Санна — золотая медаль на командном чемпионате Европы (1989 — 5-я доска).

Неосновные сборные 
На шахматной олимпиаде в Турине 2006 года на правах хозяев сборная Италия выставила помимо основной ещё две сборные:
 Италия—2 — 48 место.
 Италия—3 — вне учёта.

Примечания

Ссылки 

Ш
И
Шахматы в Италии